

Ludzie noszący nazwisko  Stevens

Artyści 
 Andrew Stevens – amerykański, aktor, reżyser, scenarzysta producent filmowy i telewizyjny
 Bozzio Levin Stevens – amerykańska supergrupa muzyczna wykonująca instrumentalny rock i metal progresywny
 Cat Stevens – brytyjski muzyk, ur. 1948
 Chloë Stevens Sevigny – amerykańska aktorka
 Connie Stevens – amerykańska aktorka
 Earl Stevens – amerykański raper
 George Stevens – amerykański reżyser w latach 40. i 50. XX wieku, ur. 1904
 George Stevens Hamilton – amerykański aktor filmowy i telewizyjny, okazjonalnie reżyser filmowy, ur. 1939
 Pat Stevens – amerykańska aktorka teatralna i filmowa, a także dubbingowa
 Rachel Stevens – brytyjska wokalistka, aktorka, okazjonalnie modelka
 Risë Stevens – amerykańska śpiewaczka operowa
 Ruby Katherine Stevens – amerykańska aktorka filmowa, teatralna i telewizyjna
 Shakin’ Stevens – walijski piosenkarz rock and rollowy, muzyki pop i autor tekstów piosenek
 Siaka Stevens – premier, a następnie prezydent Sierra Leone
 Stella Stevens – amerykańska aktorka, producentka, reżyser i modelka
 Steve Stevens – amerykański muzyk, kompozytor i instrumentalista, wirtuoz gitary
 Sufjan Stevens – amerykański piosenkarz, autor tekstów, kompozytor i pisarz
 Wallace Stevens – amerykański poeta i eseista
 Yvette Marie Stevens – amerykańska piosenkarka

Politycy i urzędnicy 
 Ben Stevens – amerykański polityk, działacz Partii Republikańskiej
 Isaac Stevens – amerykański polityk
 John Leavitt Stevens – minister Departamentu Stanu USA do spraw Królestwa Hawajów
 John Paul Stevens – amerykański prawnik, sędzia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, ur. 1920
 Siaka Stevens – były prezydent Sierra Leone, żył w latach 1905-1988
 Ted Stevens – amerykański polityk, senator ze stanu Alaska, ur. 1923
 Thaddeus Stevens (1792–1868) – amerykański senator

Sportowcy 
 Gary A. Stevens – były angielski piłkarz, reprezentant kraju grający na pozycji pomocnika, ur. 1962
 Gary Stevens – piłkarz angielski grający na pozycji prawego obrońcy, ur. 1963
 Huub Stevens – piłkarz holenderski
 Kirk Stevens – kanadyjski snookerzysta
 Landis Arnold – amerykański skoczek narciarski
 Lawrence Stevens – południowoafrykański bokser kategorii lekkiej
 Matthew Stevens – profesjonalny snookerzysta walijski
 Raymond Stevens – były brytyjski judoka

Pozostali 
 Albert Stevens – amerykański pilot
 Austin Stevens – herpetolog, fotograf i podróżnik pochodzący z RPA
 Carl H. Stevens – amerykański pastor
 Franzo Grande Stevens – włoski menedżer
 Frederick William Stevens – angielski architekt, żył w latach 1847-1900
 Hiram Stevens Maxim – wynalazca i przedsiębiorca amerykańskiego pochodzenia
 John Frank Stevens – budowniczy Great Northern Railway (Wielka Kolej Północna), szef budowy Kanału Panamskiego
 Richard Stevens – autor książek dotyczących systemu Unix i protokołów TCP/IP
 Stanley Smith Stevens – amerykański psycholog i statystyk, żył w latach 1903-1973
 Stevens – amerykański konstruktor samochodów wyścigowych

Postacie fikcyjne 
 Bebe Stevens – fikcyjna postać, jedna z bohaterek serialu South Park
 Donnie Stevens – fikcyjna postać, jeden z bohaterów serialu Świat nonsensów u Stevensów
 Eileen Stevens – fikcyjna postać, jedna z bohaterek serialu Świat nonsensów u Stevensów
 Isobel Stevens – fikcyjna postać, jedna z głównych bohaterek serialu Chirurdzy
 Louis Stevens – fikcyjna postać, główny bohater serialu Świat nonsensów u Stevensów
 Pookie Stevens – fikcyjna postać, pluszowa maskotka jednej z bohaterek serialu Świat nonsensów u Stevensów
 Ren Stevens – fikcyjna postać, jedna z bohaterek serialu Świat nonsensów u Stevensów
 Steve Stevens – fikcyjna postać, jeden z bohaterów serialu Świat nonsensów u Stevensów

Lokalizacje 
 Stevens – podziemna stacja Mass Rapid Transit (MRT) w Singapurze

w Stanach Zjednoczonych

Hrabstwa 
 hrabstwo Stevens (ang. Stevens County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Stevens (ang. Stevens County) – w stanie Minnesota
 hrabstwo Stevens (ang. Stevens County) – w stanie Waszyngton

Gminy 
 Stevens (ang. Stevens Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Stevens, w Stanach Zjednoczonych
 Stevens (ang. Stevens Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ramsey, w Stanach Zjednoczonych
 Stevens (ang. Stevens Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bradford, w Stanach Zjednoczonych
 Stevens – obszar niemunicypalny w Kalifornii, w hrabstwie Kern

w przestrzeni kosmicznej 
 (38540) Stevens – planetoida z pasa głównego asteroid

Zobacz też 
 Port lotniczy Anchorage-Ted Stevens
 USS Stevens
 USS Stevens (DD-479) – amerykański niszczyciel typu Fletcher, służący w United States Navy w czasie II wojny światowej
 Świat nonsensów u Stevensów – młodzieżowy serial amerykański